Ж. Де Вільєрс — учасник Ралі Дакар 2009
 Тереза Вільєрс Тереза Енн Вільєрс (англ. Theresa Anne Villiers; * 5 березня 1968(19680305), Лондон) — британський член Європейського парламенту.
 Джордж Вільєрс, 1-й герцог Бекінгем (англ.  George Villiers; 28 серпня 1592, Бруксби, — 23 серпня 1628, Портсмут), 1-й герцог Бекингем (англ.  1st Duke of Buckingham, з 1623 р.) — англійський державний діяч, фаворит і перший міністр королів Якова I і Карла I Стюарта.